Lumbrinereis fossilis är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1987. Lumbrinereis fossilis ingår i släktet Lumbrinereis och familjen Lumbrineridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fossilis